Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 14. August 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 73 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Mason (Ohio)